— обобщённое название скоплений мелких летающих насекомых.

Другое 
 Мошкара — река в Татарстане.
 «Мошкара» — российский комплекс дистанционной постановки помех УКВ радиосвязи.

Примечания